Boog – soprannome di Jon Sciambi, giornalista sportivo statunitense
 Alphonse Boog – compositore, insegnante e storico e francese
 J-Boog – cantante statunitense di genere R&B
 Maya Boog – soprano svizzero
 Pierangelo Boog – illustratore e grafico svizzero